Hartwell ist der Name mehrerer

Personen:
 Barrie Hartwell, nordirischer Archäologe
 David G. Hartwell (1941–2016), US-amerikanischer Herausgeber von Science Fiction und Fantasy
 Erin Hartwell (* 1969), US-amerikanischer Bahnradsportler und Radsporttrainer
 Hugh Hartwell (* 1945), kanadischer Komponist und Musikpädagoge
 Indi Hartwell (* 1996), australische Wrestlerin
 Katharina Hartwell (* 1984), deutsche Schriftstellerin
 Leland H. Hartwell (* 1939), US-amerikanischer Biochemiker, Molekulargenetiker und Krebsforscher
 May Britt Hartwell (* 1968), norwegische Radrennfahrerin und Radsporttrainerin
 Richard Hartwell (* 1946), britischer Künstler
 William B. Hartwell (1814–1849), US-amerikanischer Zahlmeister der US Navy und Politiker

Orte:

in England
 Hartwell (Buckinghamshire)
 Hartwell House bei Aylesbury (England), wo Ludwig XVIII. im Exil weilte
 Hartwell (Northamptonshire)
 Hartwell (Staffordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Hartwell (Arkansas)
 Hartwell (Georgia)
 Hartwell (Indiana)
 Hartwell (Missouri)
 Hartwell (Ohio)

Sonstiges:
 Hartwell Paper, Publikation aus dem Mai 2010 von der London School of Economics in Zusammenarbeit mit der University of Oxford
 Hartwell Railroad (Georgia)